Спурий Сервилий Приск може да се отнася за:

 Спурий Сервилий Приск (консул 476 пр.н.е.)
 Спурий Сервилий Приск (цензор)